Estivareilles kan syfta på:
 Estivareilles, Allier
 Estivareilles, Loire